Die Open Brest Arena Crédit Agricole 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. Oktober 2015 in Brest stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, das der Doppelkonkurrenz aus 12 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 166 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 180 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 154 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Brest (Finistère)